Вакалюк — українське прізвище

 Валерій Вакалюк (1947 р.н.) — український художник.
 Дарсі Вакалюк — канадський хокеїст українського походження
 Микита Вакулюк — український теле- та кіноактор.
Українські прізвища